Preusmjeri Nacrt:Emiliano Martinez